Biomedicin kan syfta på:
 Medicin (vetenskap) – en vetenskap och praktik som ägnar sig åt att förhindra, diagnostisera och behandla sjukdomar
 Biomedicin (utbildning) – en akademisk examen i biomedicin